Chubut är en nunatak i Antarktis. Den ligger i Västantarktis. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området. Toppen på Chubut är  meter över havet.

Terrängen runt Chubut är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Chubut. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Berg i Västantarktis
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis